Nébald ist der Familienname folgender Personen:
 György Nébald (* 1956), ungarischer Fechter
 Ildikó Mincza-Nébald (* 1969), ungarische Degenfechterin
 Rudolf Nébald (* 1952), ungarischer Fechter